Хаджа, хадджа  () — многозначное арабское слово, основные смыслы связаны со словами «доказательство» и «паломничество».
 Хаджа аль-вада () — прощальный хадж пророка Мухаммеда.
 Хадджа — город и одноимённая мухафаза в Йемене.
 Хаджа () — палестинская деревня в провинции Калькилия.
 Хадджа (Наблус) — палестинская деревня в провинции Наблус.

См. также 
 Хаджадж
 Ходжа